Dyrrhachion bezeichnet:

 Durrës, Stadt in Albanien
 Dyrrhachion (byzantinisches Thema)